First Division 1945/46 steht für:

 First Division (Zypern) 1945/46
 First Division (Malta) 1945/46